Behaviour oder Behavior steht für:

 Behaviour (Album), Studioalbum der Pet Shop Boys (1990)
 Behaviour (Zeitschrift), wissenschaftliche Zeitschrift 

Siehe auch:

 Behaviorismus
 Behavioralismus